Kasiski ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Kasiski (1805–1881), preußischer Infanteriemajor und trug als Kryptograph wesentlich zur Entschlüsselung der Vigenère-Chiffre bei
 Matei Kasiski (* 1984), bulgarischer Volleyballspieler